Hüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hüller (1939–2018), deutscher Physiker
 Edwin Hüller (1919–2009), deutscher Restaurator und Bildhauer
 Emanuel Hüller (1843–1916), tschechischer Blasinstrumenten-Hersteller

 Gisela Hüller (* 1935), deutscher Politiker (FDP), MdBB
 Hansgeorg Hüller (* 1928), deutscher Pharmakologe
 Sandra Hüller (* 1978), deutsche Schauspielerin

Hüller steht für:
 Hüller Hille, deutscher Hersteller von Werkzeugmaschinen